Clapp ist der Familienname folgender Personen:

 Asa Clapp (1805–1891), US-amerikanischer Politiker
 Austin Clapp (1910–1971), US-amerikanischer Schwimmer
 Charles Clapp (* 1959), US-amerikanischer Ruderer
 Charles L. Clapp (1922–2006), amerikanischer Regierungsbediensteter
 Cornelia Clapp (1849–1934), US-amerikanische Zoologin
 Dominic Clapp (* 1980), englischer Cricketspieler
 Eugene Clapp (* 1949), US-amerikanischer Ruderer
 Gordon Clapp (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler
 Jeremiah Watkins Clapp (1814–1898), US-amerikanischer Jurist und konföderierter Politiker
 Judy Clapp (* 1930), US-amerikanische Informatikerin
 Margaret Clapp (1910–1974), US-amerikanische Pädagogin und Hochschullehrerin
 Mónica Clapp, mexikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Moses Edwin Clapp (1851–1929), US-amerikanischer Politiker
 Sunny Clapp (1899–1962),  US-amerikanischer Jazzmusiker, Bandleader und Songwriter
 Tom Clapp (1858–1933), walisischer Rugbyspieler
 William Henry Clapp (1879–1954), kanadischer Maler

im NRHP gelistete Objekte:
 Clapp Houses, in Boston, Massachusetts, ID-Nr. 74000911
 Clapp, Leverett A. and Amanda (Hampson), House, in Centreville, Michigan, ID-Nr. 09000476
 Clapp-Cunningham Building, in Chandler, Oklahoma, ID-Nr. 84003112

Siehe auch:
 Clapp Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Clap (Begriffsklärung)
 Klapp (Begriffsklärung)
 Eric Clapton